Уайтгейт — название нескольких населённых пунктов:
 Уайтгейт — деревня в Ирландии, в графстве Корк (провинция Манстер).
 Уайтгейт — деревня в Ирландии, в графстве Клэр (провинция Манстер).